Mercedes Pardo puede referirse a:

Mercedes Pardo, actriz española fallecida en 1945;
Mercedes Pardo, socióloga española;
Mercedes Pardo, pintora venezolana (1921-2005).